Adolf av Nassau kan syfta på:

 Adolf av Nassau (tysk kung) 
 Adolf I av Nassau (1353–1390), furstbiskop av Mainz
 Adolf II av Nassau (1423–1475), furstbiskop av Mainz
 Adolf, storhertig av Luxemburg